Мунг-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Мунг-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°30' с. ш. 120°55' в. д..
 Мунг-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°18' с. ш. 117°57' в. д..
 Мунг-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°52' с. ш. 125°48' в. д..
 Мунг-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°30' с. ш. 122°39' в. д..
 Мунг-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 57°52' с. ш. 120°38' в. д..
 Мунг-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°19' с. ш. 121°57' в. д..
 Мунг-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°47' с. ш. 135°09' в. д..
 Мунг-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 59°17' с. ш. 121°37' в. д..

Примечания

См. также 
 Муно-Кюель